Шарлот има више значења:
 Шарлот
 Округ Шарлот (Вирџинија)
 Округ Шарлот (Флорида)
 Шарлот (Ајова)
 Шарлот (Мичиген)
 Шарлот (Тексас)
 Шарлот (Тенеси)